Tarjei Bø (ur. 29 lipca 1988 w Stryn) – norweski biathlonista, mistrz olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata oraz mistrz Europy w sztafecie z 2009 roku, na tych samych mistrzostwach zdobył również trzy złote medale w kategorii juniorów. W swoim dorobku ma również dwa brązowe medale mistrzostw świata juniorów.

Zdobywca Pucharu Świata za sezon 2010/2011, gdzie wyprzedził swojego rodaka Emila Hegle Svendsena o zaledwie 5 punktów.

Jego młodszy brat – Johannes także uprawia biathlon. We wrześniu 2021 roku wspólnie z bratem wydali książkę „Brødrekraften – Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø – rivaler og bestevenner”.

Przebieg kariery

Starty wśród juniorów 
Tarjei Bø biathlon zaczął uprawiać w 2000 roku. W 2006 pojechał na swoje pierwsze międzynarodowe zawody - mistrzostwa świata juniorów w Presque Isle. Bø startował na nich w kategorii juniorów młodszych. Zdobył złoty medal w biegu indywidualnym, srebrny w biegu pościgowym oraz zajął czwarte miejsce w sprincie. Również na tych mistrzostwach wspólnie z kolegami z drużyny zajął czwarte miejsce w sztafecie, w kategorii "juniorzy". W sezonie 2006/2007 Norweg zadebiutował w zawodach Pucharu Europy. W austriackim Obertilliach zajął 48. miejsce w sprincie. W tym samym sezonie na mistrzostwach świata juniorów w Martello wywalczył srebrny medal w biegu pościgowym oraz sztafecie, startując w kategorii "juniorzy młodsi" w obydwu konkurencjach. Na następne zawody międzynarodowe pod egidą IBU Bø pojechał w 2009r., były to mistrzostwa świata juniorów w Canmore. Podczas zawodów we wszystkich konkurencjach startował w kategorii "juniorzy". W Kanadzie Norweg zdobył dwa brązowe medale, w sprincie i biegu pościgowym. Miesiąc później Bø brał udział na mistrzostwach Europy w biathlonie w Ufie, gdzie triumfował we wszystkich konkurencjach, zarówno indywidualnych jak i drużynowych. Dzięki dobrym startom w Rosji,. został powołany do reprezentacji na zawody Pucharu Świata w Chanty-Mansyjsku. Podczas swojego debiutanckiego występu w PŚ, Bø zajął 61. miejsce w sprincie i nie zakwalifikował się do biegu pościgowego.

Sezon 2009/2010 
Starty w sezonie 2009/2010 Bø rozpoczął w szwedzkim Idre podczas zawodów Pucharu IBU. W sprincie był 22, zaś w biegu pościgowym 12. Dwa tygodnie później w Ridanun zajął 6. miejsce w biegu indywidualnym oraz po raz pierwszy w sezonie stanął na podium, zajmując drugie miejsce w sprincie. Dzięki dobrym startom we Włoszech oraz poprzez opuszczenie zawodów przez czołowych norweskich biathlonistów, Bø został powołany do kadry na starty PŚ w Pokljuce. W Słowenii reprezentant państw fiordów zajął bardzo dobre czwarte miejsce w sprincie, przegrywając miejsce na podium o zaledwie 0,3s z Thomasem Frei'em ze Szwajcarii. W nowym roku Bø był już systematycznie powoływany do kadry na zawody PŚ. Podczas startów w Niemczech dwukrotnie stanął na podium w biegu sztafetowych, wygrywając w Oberhofie oraz zajmując drugie miejsce w Ruhpolding. Trener Mikael Löfgren widząc dobre wyniki zawodnika powołał Bø na zimowe igrzyska olimpijskie w Vancouver. Na Igrzyskach Norweg wspólnie z kolegami triumfował w sztafecie oraz zajął 21. miejsce w biegu indywidualnym. Po igrzyskach olimpijskich Bø startował w zawodach Pucharu Świata w Kontiolahti, Oslo i Chanty-Mansyjsku, zajmując odległe pozycje.

Sezon 2010/2011 
Sezon 2010/2011 Tarjei Bø rozpoczął w szwedzkim Östersund, gdzie zajmował miejsca w pierwszej piątce. Tydzień później podczas zawodów w Hochfilzen wygrał wszystkie indywidualne konkurencje, a w Pokljuce przed przerwą świąteczną stanął raz na podium co dało mu żółtą koszulkę lidera Pucharu Świata. Dobra dyspozycja norweskiego biathlonisty utrzymywała się, aż do marca oraz pozwoliła utrzymać przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata aż do końca sezonu. Nieprzerwanie wyprzedzał on swojego kolegę z kadry Emila Hegle Svendsena. Mimo że przewaga Bø raz była wysoka, a raz niska ostatecznie wynosiła 5 punktów, co dało mu Kryształową Kulę za najlepszego zawodnika sezonu. W tym roku wygrał również klasyfikację sprintu oraz biegu pościgowego. Oprócz tego na mistrzostwach świata w biathlonie w Chanty-Mansyjsku zdobył pierwszy w swojej karierze indywidualny złoty medal Mistrzostw Świata w biathlonie, do którego dodał również dwa złote za sztafetę i dwa brązowe za sprint oraz bieg na dochodzenie.

Sezon 2011/2012 
Tarjei Bø rozpoczynał sezon jako jeden z faworytów do medali oraz wygrania Kryształowej Kuli. Jednak Norweg już nie dominował tak jak sezon wcześniej, a do głosu doszli Emil Hegle Svendsen oraz Martin Fourcade. Mimo że Bø udało się zdobyć żółtą koszulkę zaraz po zawodach w austriackim Hochfilzen nie zachował jej na długo. Biathlonista z kraju fiordów miał duże problemy, aby kończyć poszczególne zawody na podium, co dało mu 7. miejsce w klasyfikacji generalnej za sezon 2011/2012. Tarjei zawody w pierwszej trójce zakończył tylko raz, na początku sezonu w Östersund. Na mistrzostwach świata w biathlonie w Ruhpolding zdobył jeden medal - złoto za sztafetę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata juniorów młodszych

Mistrzostwa Europy juniorów

Biegi narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy biathloniści
Norwescy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Norwescy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Norwescy olimpijczycy (Soczi 2014)
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Urodzeni w 1988